Grünert est un nom de famille allemand, notamment porté par :
 Max Grünert (1849-1929), philologue et universitaire tchèque ;
 Paul Grünert (1861-1935), lieutenant général prussien.

Voir aussi